Studina ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Studina (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Studina (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți